Screamer (marcha), um estilo de música de marchas executadas em circos
Ou ainda:
Screamer (internet)
Screamers: The Hunting, suspense com Gina Holden
Screamers (1995), terror com Peter Weller
Screamers (2006), documentário sobre o genocídio em Ruanda

Desambiguação